Meade megye (Dél-Dakota)
Meade megye (Kansas)
Meade megye (Kentucky)